Ленский — редкое славянское имя собственное; фамилия входит в список древних дворянских родов.

Топонимы 
 Ленский — посёлок, Панкрушихинский район, Алтайский край.
 Ленский — посёлок (упразднён в 2011 году), Стародубский район, Брянская область.
 Ленский волок — волок между реками Илимом и Леной, использовавшийся в XVII—XIX веках.
 
 Байкало-Ленский заповедник — заповедник расположенный на северо-западном побережье озера Байкал.
 Казачинско-Ленский район — муниципальное образование на востоке Иркутской области.
 Усть-Ленский заповедник — заповедник, расположенный в дельте реки Лены и на западном склоне северной оконечности хребта Хараулах.

Персоналии 
 Ленский — русская фамилия; имеет женскую форму .

Ленский 
 
 Ленский, Альберт Иванович (1938—2006) — певец, первый секретарь Новокузнецкого горкома КПСС в 1987—1989 годах.
 
 Ленский, Андрей Юрьевич (псевдоним Ричард Псмит; 1972—2010) — журналист и переводчик, главный редактор журнала «Лучшие компьютерные игры».
 Ленский, Борис Владимирович (1929—2021) — книговед, доктор филологических наук, генеральный директор Российской книжной палаты (1996—2004).
 Ленский, Виктор Степанович (1913—1998) — советский учёный-механик, работавший в области механики деформируемого твёрдого тела.
 Ленский, Владимир — псевдоним русского писателя Владимира Яковлевича Абрамовича (1877—1932).
 Ленский, Владимир Вячеславович (род. 1972) — российский тележурналист-международник.
 Ленский, Дмитрий Тимофеевич (настоящая фамилия Воробьёв; 1805—1860) — писатель, переводчик, актёр; автор водевилей.
 Ленский, Игорь Леонидович (род. 1963) — журналист, политолог, сын Л. А Ленского.
 Ленский, Леонид Александрович (1937—2009) — профессор МГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки РФ, академик Чувашской академии наук.
 Ленский, Павел Дмитриевич (настоящая фамилия Оболенский; 1851—1910) — актёр.
 Ленский, Хаим Соломонович (настоящая фамилия Штейнсон, 1905—1943) — еврейский советский поэт (писал на иврите).
 Ленский, Юлиан (, настоящая фамилия Лещинский; 1889—1937) — деятель польского и международного коммунистического движения, публицист.



Персонажи 
 Владимир Ленский — герой романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Прочее 
 Ленский бассейновый округ — один из 20 бассейновых округов России (согласно ст. 28 Водного Кодекса).
 Ленский мамонт — скелет шерстистого мамонта, находящийся в экспозиции Зоологического музея Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.
 Ленский расстрел — события 1912 года на приисках Ленского золотопромышленного товарищества.
 Ленский угольный бассейн — угольный бассейн в республике Якутия и частично в Красноярском крае.

Примечания

См. также 
 Ленская
 Ленское